Евгений Юрьевич Бурхан (; 27 мая 1971, Запорожье) — советский и украинский футболист, игравший на позиции нападающего.

Биография 
Воспитанник запорожского футбола, первый тренер — Виктор Лейнер. Начал футбольную карьеру в 1988 году в винницкой «Ниве». В 1990 году вернулся в родное Запорожье, став игроком местного «Торпедо», а в следующем году — «Металлурга», где выступал только за дублирующий состав.

Первый чемпионат независимой Украины провёл в составе александрийской «Полиграфтехники». В конце 1992 года снова перешёл в запорожское «Торпедо», в составе которого 15 ноября 1992 года дебютировал в Высшей лиге, выйдя в стартовом составе в домашнем матче против кременчугского «Кремня». В первом же матче отличился голом, принесшим его команде ничью. Тем не менее в течение дальнейших нескольких лет не смог закрепится в составе ряда клубов, демонстрируя крайне низкую, как для форварда результативность. В 1995 году принял предложение Александра Ищенко и перешёл в кировоградскую «Звезду-НИБАС». В дебютном сезоне в составе команды забил 5 голов и стал победителем Первой лиги чемпионата Украины. В дальнейшем отыграл 2 сезона за «Звезду» в Высшей лиге. В 1997 году, вместе с Ищенко и рядом игроков «Звезды» (Руснак, Макогон, Сивуха, Соболь, Фёдоров) перешёл в винницкую «Ниву», выступавшую в первой лиге. В составе винничан провёл полтора года, после чего, транзитом через «Черкассы», вернулся в «Звезду», где, однако, заиграть на прежнем уровне не сумел. В 2000 году, в составе никопольского «Металлурга» провёл последний матч на профессиональном уровне.

По завершении выступлений играл за любительский «ЗАлК» из Запорожья. Позже работал в Ирландии

Стиль игры 
Выступал на позиции правого вингера, мог сыграть в амплуа правого полузащитника. Выступая в «Звезде» отличался быстрыми фланговыми проходами с нацеленной передачей в центр штрафной и игрой на подборах.

Достижения 
 Победитель Первой лиги чемпионата Украины (1): 1994/1995

Семья 
Брат — Кирилл Бурхан — также профессиональный футболист, выступавший преимущественно в запорожских клубах.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Дружба» Бердянск
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Звезда-2»
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»